Twisted pair
 Standaardomstandigheden (Standard Temperature and Pressure)
 STP (motoroliebedrijf)
 STP (Scholing's en Training's Programma)
 Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement (STP)
 Spanning Tree Protocol
 Straight-through processing (automatische banktransacties)
 Stichting Techniekpromotie
 Stone Temple Pilots, een Amerikaanse grungeband
 Sao Tomé en Principe, een Afrikaans land
 Serenity, tranquility and peace, ofwel 2,5-dimethoxy-4-methylamfetamine, een hallucinogeen
 Overeenkomst betreffende passagiersschepen gebezigd op bijzondere reizen
 Space Test Program, een programma van de US-Space Force voor het in de ruimte brengen en ondersteunen van experimentele techniekdemonstrators van bedrijven en agentschappen